capelin, porc élevé traditionnellement et nourri avec des châtaignes
capelin, nom vernaculaire utilisé pour désigner un poisson marin, le capelan (Mallotus villosus)
capelin, nom vernaculaire utilisé pour désigner un poisson marin, le capelan de France (Trisopterus minutus), proche du tacaud.